SRF — це білок, який кодується однойменним геном
 SRF () — це «тверде відновлене паливо»

Багатозначні терміни